Jméno a příjmení David Stejskal může označovat:

 David Stejskal (atlet)
 David Stejskal (chemik) (* 1967) – český klinický biochemik, autor publikací z oboru klinické biochemie, diabetologie, endokrinologie
 David Stejskal (lékař) (* 1950) – český lékař, klinický genetik
 David Stejskal (hrobník) (* 1962) – český hrobník, autor odborné literatury z oboru pohřebnictví